Сент Клер има више значења:
 Округ Сент Клер (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Сент Клер (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Сент Клер (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Сент Клер (Мичиген), је округ у америчкој савезној држави Мичиген
 Сент Клер (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Сент Клер (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Сент Клер (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Сент Клер (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Сент Клер (језеро), је језеро у Сједињеним Америчким Државама и Канади